Носков Андрій Анатолійович — російський актор та співак.
 Носков Борис Олексійович — фахівець у галузі ливарного виробництва, професор, доктор технічних наук, лауреат Сталінської премії 1943 року.
 Носков Василь Іванович — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Носков Ілля Анатолійович (1977) — російський актор театру і кіно.
 Носков Микола Іванович — російський співак.
 Носков Микола Михайлович (1902—1966) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Носков Станіслав Юрійович ( 1962 р.) — радянський та узбецький футболіст, нападник та півзахисник.

Див. також 
 Носач-Носков Віктор Вікторович — російський книговидавець, редактор. Професор фінансових наук і політекономії.